Bahrāmābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rafsanjān (kommunhuvudort i Iran), Kerman, 
 Bahrāmābād-e Soflá, ort, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar